Gunnar Bolin kan syfta på
 Kulturjournalisten Gunnar Bolin (journalist) 
 Formgivaren Gunnar Bolin (formgivare)